

Горне — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Горне — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область

Горне — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Гірне
 Нагорне
 Підгорне

ru:Горное